Repubblica di Moldavia – Stato indipendente dell'Europa
Repubblica Moldava di Pridnestrovie – Stato secessionista più comunemente conosciuto come Transnistria, indipendente de facto ma de iure parte della Moldavia
Repubblica Socialista Sovietica Moldava – repubblica dell'Unione Sovietica esistita dal 1940 al 1991
Repubblica Socialista Sovietica Autonoma Moldava – repubblica socialista sovietica autonoma facente parte della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina dal 1924 al 1940
Repubblica Democratica Moldava – Stato esistito da gennaio a novembre 1918